Зна́менка — топоним:

 Знаменка — улица в центре Москвы. 
 Знаменка — загородная усадьба XVIII века на Петергофской дороге. 
 Знаменка — река в Калининградской области.
 «Знаменка» — фестиваль авторской песни студенческих отрядов в Свердловской области.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Знаменка — деревня в Брестском районе Брестской области.
 Знаменка — деревня в Житковичском районе Гомельской области.
 Знаменка — деревня в Логойском районе Минской области.
 Знаменка — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Знаменка — село в Есильском районе Акмолинской области.
 Знаменка — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Знаменка — до 1997 года название села Акшаули Аягозского района Восточно-Казахстанской области.
Знаменка — до 2019 года название села Кокентау в Восточно-Казахстанской области в подчинении городской администрации Семея.

Россия 
Алтайский край
 Знаменка — село в Славгородском районе.

Амурская область
 Знаменка — село в Ромненском районе.

Башкирия
 Знаменка — село в Белебеевском районе.
 Знаменка — деревня в Ермекеевском районе.
 Знаменка — деревня в Куюргазинском районе.
 Знаменка — деревня в Туймазинском районе.

Белгородская область
 Знаменка — село в Валуйском районе.
 Знаменка — село в Старооскольском городском округе.
 Знаменка — хутор в Шебекинском районе.

Брянская область
 Знаменка — посёлок в Комаричском районе.

Владимирская область
 Знаменка — деревня в Селивановском районе.

Воронежская область
 Знаменка — село в Таловском районе.
 Знаменка — посёлок в Эртильском районе.

Забайкальский край
 Знаменка — село в Нерчинском районе.

Иркутская область
 Знаменка — село в Жигаловском районе.

Калининградская область
 Знаменка — посёлок в Гурьевском районе.
 Знаменка — посёлок в Нестеровском районе.
 Знаменка — посёлок в Правдинском районе.

Карачаево-Черкесия
 Знаменка — посёлок в Прикубанском районе.

Кемеровская область
 Знаменка — деревня в Мариинском районе.

Кировская область
 Знаменка — посёлок в Даровском районе.

Коми
 Знаменка — посёлок в Троицко-Печорском районе.

Костромская область
 Знаменка — деревня в Мантуровском районе.

Красноярский край
 Знаменка — деревня в Курагинском районе, упразднена в 2019 г.
 Знаменка — село в Минусинском районе.

Курская область
 Знаменка — село в Горшеченском районе.
 Знаменка — село в Медвенском районе.
 Знаменка — деревня в Обоянском районе.

Липецкая область
 Знаменка — деревня в Данковском районе.
 Знаменка — деревня в Долгоруковском районе.
 Знаменка — деревня в Задонском районе.
 Знаменка — деревня в Измалковском районе.
 Знаменка — деревня в Краснинском районе.
 Знаменка — деревня в Хлевенском районе.

Московская область
 Знаменка — деревня в Воскресенском районе.
 Знаменка — деревня в Можайском районе.

Нижегородская область
 Знаменка — село в Большеболдинском районе.
 Знаменка — деревня в Вознесенском районе.

Новгородская область
 Знаменка — деревня в Боровичском районе.
 Знаменка — деревня в Маловишерском районе.

Орловская область
 Знаменка — деревня в Малоархангельском районе.
 Знаменка — деревня в Мценском районе, Карандаковское сельское поселение.
 Знаменка — деревня в Мценском районе, Спасско-Лутовиновское сельское поселение.
 Знаменка — посёлок городского типа в Орловском районе.

Пензенская область
 Знаменка — село в Каменском районе.

Приморский край
 Знаменка — село в Пожарском районе.

Псковская область
 Знаменка — деревня в Псковском районе.

Ростовская область
 Знаменка — посёлок в Азовском районе.
 Знаменка — посёлок в Морозовском районе.

Рязанская область
 Знаменка — село в Милославском районе.
 Знаменка — деревня в Александро-Невском районе.
 Знаменка — деревня в Пителинском районе.

Самарская область
 Знаменка — село в Богатовском районе.
 Знаменка — село в Елховском районе.

Смоленская область
 Знаменка — деревня в Смоленском районе.
 Знаменка — село в Угранском районе.

Тамбовская область
 Знаменка — село в Бондарском районе.
 Знаменка — посёлок городского типа в Знаменском районе.
 Знаменка — село в Никифоровском районе.
 Знаменка — село в Петровском районе.
 Знаменка — деревня в Токарёвском районе.

Тверская область
 Знаменка — деревня в Рамешковском районе.
 Знаменка — деревня в Старицком районе.

Тульская область
 Знаменка — деревня в Новомосковском районе.
 Знаменка — деревня в Чернском районе.

Тува
 Знаменка — прежнее название села Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна.
Хакасия
 Знаменка — село в Боградском районе.

Челябинская область
 Знаменка — деревня в Каслинском районе.
 Знаменка — посёлок в Нагайбакском районе.

Чувашия
 Знаменка — посёлок в Алатырском районе.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Знаменка — село в Красногвардейском районе.
 Знаменка — село в Красноперекопском районе.
 Знаменка — исчезнувшее село на территории Первомайского района.
 Знаменка — исчезнувшее село на территории Городского округа Феодосия/Феодосийского городского совета.

Украина 
 Знаменка — город в Кировоградской области.
 Знаменка — село в Хорошевском районе Житомирской области.	
 Знаменка — село в Славяносербском районе Луганской области.
 Знаменка — поселок в Снигирёвском районе Николаевской области.
 Знаменка (до 2016 года — Червонознаменка) — село в Ивановском районе Одесской области.
 Знаменка (до 2016 года — Червонознаменка) — село в Карловском районе Полтавской области.
 Знаменка — село в Нововодолажском районе Харьковской области.
 Знаменка — село в Белозёрском районе Херсонской области.
 Знаменка — село в Прилукском районе Черниговской области.

См. также 
 Знаменка Вторая
 Знаменка-Заречье
 Червоная Знаменка 
 Знаменск
 Знаменская
 Знаменский
 Знаменское
 1-я Знаменка